Летнере́ченское сельское поселение — муниципальное образование в составе Беломорского района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — посёлок Летнереченский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 9 сельских населённых пунктов, в том числе 4 из них входят в состав другого:

Ссылки 
 Карелия официальная
 Летнереченское сельское поселение
 Объекты культурного наследия на территории Летнереченского сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Беломорского района
Сельские поселения Беломорского района